Фонткуверт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Фонткуверт () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта